Das Players Tour Championship 2010/11 – Event 5 war ein Snooker-Turnier, das vom 8. bis 10. Oktober 2010 in der World Snooker Academy in Sheffield ausgetragen wurde. Nach den vier ersten Turnieren in Sheffield von Juni bis August fanden zwei Turniere auf dem europäischen Kontinent statt, so dass dieses Turnier das siebte der Players Tour Championship (PTC) 2010/2011 gewesen ist.

Nachdem zuvor dreimal ein Engländer in der englischen Snookerhochburg gewonnen hatte, erreichte mit dem chinesischen Spitzenspieler Ding Junhui erstmals ein Nichtbrite das Endspiel. Er gewann auch das Turnier mit einem 4:1-Sieg über den Waliser Jamie Jones.

Vorrunde 
95 Profispieler und 67 Amateure wollten an dem Turnier teilnehmen. Am Donnerstag, den 7. Oktober gab es deshalb eine Qualifikation, in der die Amateurspieler 32 Teilnehmer für das Hauptturnier ausspielten.

Runde 1

Runde 2 

|

|}
|}

Hauptturnier 
Am ersten Turniertag bestritt die obere Hälfte der Setzliste die ersten drei Runden, am zweiten Tag ging die untere Hälfte an die Tische. Am abschließenden Sonntag gab es dann vier Runden vom Achtelfinale bis zum Finale.

Runde 1 bis Achtelfinale

Teil 1

Teil 2

Teil 3

Teil 4

Teil 5

Teil 6

Teil 7

Teil 8 

kl. = kampflos

Viertelfinale bis Finale

Century-Breaks 
Insgesamt schafften im Hauptturnier 30 Spieler 43 Breaks von 100 Punkten oder mehr.

Quellen 

05
Billardturnier in Sheffield